Спокойствие — может означать:

  — уравновешенное (психическое) состояние человека, отсутствие тревоги, сомнения, волнения, забот и т. д.
 Спокойствие — модуль международной космической станции.
 Спокойствие — роман турецкого писателя Ахмеда Танпынара, написанный в 1949 году.
 Спокойствие — село, Марье-Дмитровский сельский совет, Софиевский район, Днепропетровская область, Украина.

Примечания